vasfa (növényfaj), amerikai vasfa, Gymnocladus dioicus
vasfa (növénynemzetség), Sideroxylon, fajai magyar nevében mindig ott a „vasfa”
vasfa (növénynemzetség), kazuárfa, Casuarina, fajai magyar nevében „kazuárfa” szerepel, nehéz és kemény faanyaga miatt nevezik vasfának is
 vasfa (faanyag), különböző fajú, általában trópusi növények nehéz és kemény faanyagának megnevezése, amit magukra a fajokra is alkalmazni szoktak